Velika nagrada Antibesa 1932 je bila šestindvajseta neprvenstvena dirka v sezoni Velikih nagrad 1932. Odvijala se je 11. septembra 1932 na cestnem dirkališču Garoupe v francoskem mestu Antibes, istega dne je potekala še dirka za Veliko nagrado Monze.

Rezultati

Dirka 

|-
! 1
| 21
|  Benoit Falchetto
| Privatnik
| Bugatti T35B
| 25
| 1:13:25.0
| 6
|-
! 2
| 27
|  Raymond Sommer
| Privatnik
| Alfa Romeo Monza
| 25
| 1:14:52.0
| 5
|-
! 3
| 31
|  Jean Gaupillat
| Privatnik
| Bugatti T51
| 25
| 1:16:15.0
| 2
|-
! 4
| 18
|  Louis Trintignant
| Privatnik
| Bugatti T35C
| 25
| 1:18:41.4
| 7
|-
! 5
| 24
|  Max Fourny
| Privatnik
| '''Bugatti T35B
| 25
| 1:19:15.4
| 8
|-
! Ods
| 15
|  René Dreyfus
| Privatnik
| Bugatti T51
| 18
| Poškodba
| 3
|-
! Ods
| 16
|  »Moulin«
| Privatnik
| Bugatti T35C
| 12
| Zavore
| 9
|-
! Ods
| 20
|  »Calmela«
| Privatnik
| Paulot
| 8
| 
| 16
|-
! Ods
| 30
|  »Ralph«
| Privatnik
| Bugatti T35C
| 7
| 
| 14
|-
! Ods
| 17
|  Pierre Rey
| Privatnik
| Bugatti T35C
| 7
| 
| 10
|-
! Ods
| 26
|  Jean-Pierre Wimille
| Privatnik
| Alfa Romeo Monza
| 5
| Trčenje
| 4
|-
! Ods
| 28
|  Goffredo Zehender
| Privatnik
| Alfa Romeo Monza
| 4
| Motor
| 1
|-
! Ods
| 22
|  Marcel Mongin
| Privatnik
| Bugatti T35
| 0
| 
| 12
|}

Viri
 
 

1932
Sezona Velikih nagrad 1932